José Nascimento ist der Name folgender Personen:

* José Nascimento (Regisseur) (* 1947), portugiesischer Filmregisseur und Filmeditor
 José Nascimento (Basketballspieler) (* 1978/1979), angolanischer Basketballspieler 
 José Augusto Borges Nascimento (* 1959), brasilianischer Fußballtrainer
 José Belvino do Nascimento (1932–2019), brasilianischer Geistlicher, Bischof von Divinópolis
 José Eudes Campos do Nascimento (* 1966), brasilianischer Priester, Bischof von Leopoldina
 José Nascimento Morais Filho (1922–2009), brasilianischer Schriftsteller und Volkskundler, siehe Nascimento Morais Filho